L'édition féminine 2019 du tournoi de tennis de Washington se déroule du  au  sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Jessica Pegula remporte le tournoi en simple, Cori Gauff et Catherine McNally celui en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de la Canadienne Bianca Andreescu, de la Suissesse Belinda Bencic, des Russes Margarita Gasparyan et Vera Zvonareva, et de la Tchèque Barbora Strýcová. Elles sont respectivement remplacées par Lauren Davis, Zarina Diyas, Anna Blinkova, Kirsten Flipkens et Shelby Rogers.

Lauréates 
En simple, l'Américaine Jessica Pegula remporte son premier titre en s'imposant, en deux sets, face à l'Italienne Camila Giorgi.

En double, Cori Gauff et Catherine McNally remportent leur premier titre ensemble en battant en finale Maria Sanchez et Fanny Stollár, têtes de série . Il s'agit de leur  respectif dans la discipline.

C'est une première depuis 1990 que le tournoi est remporté exclusivement par des Américaines.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Washington (ATP 2019)
 Tournoi de tennis de Washington
 Saison 2019 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2019
Washington
Tennis aux États-Unis en 2019
Tennis en juillet 2019
Sport aux États-Unis en juillet 2019
Sport aux États-Unis en août 2019